Blood Story – film del 1972 di Amasi Damiani
 Blood Story (Let Me In) – film del 2010 di Matt Reeves